Poul Andersen (1922-) – pittore danese
 Poul Andersen (1928-2010) – calciatore danese
 Poul Andersen (1930-1995) – calciatore danese
 Poul Andersen (1953-) – calciatore danese